AIY steht für:
 Bader Field (IATA-Code), geschlossener Flugplatz von Atlantic City (New Jersey), New Jersey

aiy steht für:
 ’Àlī (ISO-639-3-Code), Gbaya-Sprache (Teil der Niger-Kongo-Sprachen) in der Zentralafrikanischen Republik

Abkürzung